Челлендж-Лига 2017/2018 — 15-й сезон Челлендж-лиги. Он начался 21 июля 2017 года и закончился 21 мая 2018 года. По итогам предыдущего сезона лигу покинул «Цюрих», вышедший в Суперлигу, а также «Ле Мон», не вылетевший напрямую, но пониженный до Межрегиональной лиги. Их заменили «Вадуц», занявший 10-е место в Суперлиге, а также «Рапперсвиль-Йона», победитель Первой лиги Промоушен.

Турнирная таблица 

Челлендж-лига
Швейцария
Спорт в Швейцарии в 2017 году
Спорт в Швейцарии в 2018 году